RBV kan syfta på:
Reserve Bank of Vanuatu
Roslagsbanans Veterantågsförening